Amerikai Egyesült Államok
 Lynwood (Illinois)
 Lynwood (Kalifornia)
 Lynwood (Mississippi)
Hasonló
 Lynnwood (egyértelműsítő lap)